Ōnuma steht für
 Ōnuma-Quasi-Nationalpark, ein Quasi-Nationalpark in Hokkaidō

Ōnuma ist der Name folgender Person:
 Kenji Ōnuma, ist ein ehemaliger japanischer Gewichtheber und Bodybuilder